Bayraktar (Oekraïens: Байрактар of Байрактар пісня, transliteratie: Bajraktar en Bajraktar pisnja, Nederlands: Bayraktar, Bayrakter-lied) is een Oekraïens lied van Taras Borovok. Nadat het op 1 maart 2022 uitkwam, kort na het begin van de Russische invasie, werd het lied snel een internethit. De naam van het lied, Bayraktar, is een verwijzing naar de Bayraktar TB2, een onbemand luchtvaartuig gebruikt door het Oekraïense leger in de oorlog. Borovok schreef Bayraktar in 2 uur. Van het liedje is een officiële Mash-Up gemaakt die het combineert met het lied Hands Off Ukraine van de Franse zangeres Lisa Schettner en Tsjechische rapper D-Toc.

Tekst 

Muziek in Oekraïne
Muziek in 2022
Russische invasie van Oekraïne in 2022